Погири — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Погири — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Погири — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.